Acker kan syfta på,

Achille Van Acker, belgisk politiker. 
Amy Acker, amerikansk skådespelerska. 
Kathy Acker, amerikansk författare, litteraturkritiker, pornograf och sexshowartist.

Acker Bilk, brittisk jazzklarinettist.

Förnamnsförgreningssidor
Engelska efternamn